William Pittenger ist der Name folgender Personen:

* William Pittenger (Soldat) (1840–1904), US-amerikanischer Soldat und Schriftsteller
 William Pittenger (Politiker) (1885–1951), US-amerikanischer Politiker